Чемпионат Австралазии по баскетболу или Национальная баскетбольная лига Австралазии (, также по спонсорским причинам называется ) — элитный (высший) дивизион в системе профессионального баскетбола Австралазии. В настоящее время в лиге выступает девять команд, из которых восемь представляют Австралию и одна - Новую Зеландию. Команды представляют Аделаиду, Окленд, Кэрнс, Голд-Кост, Мельбурн, Перт, Сидней, Таунсвилл и Вуллонгонг. Период 2008-09 годов ознаменовался выходом из лиги ряда команд, в том числе из Сиднея, Мельбурна и Брисбена. Вторая команда из Мельбурна, «Саут Дрэгонз» присоединилась к ассоциации в сезоне 2006-07 годов, однако уже в сезоне 2008-09 вышла из неё. Национальная баскетбольная ассоциация стала первой лигой в Австралазии, в розыгрыше которой принимала участие команда из Азии - в сезонах 2006-07 и 2007-08 здесь выступал клуб «Сингапур Слингерс». В сезоне 2007-08 в чемпионат заявилась команда «Голд Кост Блэйз». В сезоне 2010-11 годов в лигу вернулась команда «Сидней Кингз».

В большинстве команд выступает 1-2 американских игрока; при этом количество легионеров в командах ограничено. Также нельзя выпускать на поле двух легионеров одновременно. Некоторые из легионеров приехали в Австралию на постоянное место жительство и получили австралийское гражданство, некоторые даже выступают за национальную сборную. Законодательство позволяет только одному натурализованному игроку принимать участие в играх сборной.

Наиболее сильными с точки зрения игроков и клубов сезонами в лиге был ряд чемпионатов конца 1980-х - начала 1990-х годов, в настоящее время клубы не очень большие, часть из них прекращает существование и даже не доигрывает чемпионат. Ранее основным спонсором турнира была компания Mitsubishi Motors. Когда канал ABC прекратил показ игр по телевидению, Mitsubishi решила прекратить сотрудничество с лигой.

В 2010 году чемпионат вновь вернулся на телевидение, игры стали транслироваться в прямом эфире в Австралии в первый раз за последние девять лет - канал One HD начал показ 2-3 матчей в неделю.

История 
Лига была открыта в 1979, первоначально матчи проводились в зимний сезон (апрель–сентябрь). В юбилейном 20 сезоне 1998/99 формат был изменен на летний (октябрь–апрель). Такого рода временной сдвиг был связан с проведением чемпионата по футболу, который проводился в одно время с баскетбольным.

Несмотря на это, начало сезона 2004-05 в лиге было связано с борьбой телеканала Fox Sports и многолетним спонсором спортивных соревнований, компанией Philips. В 2007 году Philips объявила о том, что не будет продолжать титульное спонсорство после окончания контракта в июне и намерена пересмотреть спонсорскую сделку с НБЛ. 18 сентября 2007 года НБЛ объявила о том, что титульным спонсором сезона 2007-08 будет компания Hummer.

Клубы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команды участвующие в сезоне 2018/2019

Будущие клубы 
2 сентября 2018 года НБЛ объявила, что в сезоне 2019/2020 к лиге присоединится новый клуб «Саус-Ист Мельбурн Финикс» из Мельбурна (Виктория), который будет выступать на «Мельбурн Арене» (10 500).

Расформированные клубы

Администрирование

Команды 
Сумма премиальных за выигрыш Лиги за 2006–07 составляла 776 тыс. австралийских долларов, в сезоне 2007–08 она выросла до 810 тыс. В целом это объяснялось увеличением числа команд Лиги. В сезоне 2009–10 она достигла уровня в 1 млн.австралийских долл.

Сотрудничество с телекомпаниями

Подробности сотрудничества 
Текущий сезон 2010/11 года в Лиге освещается следующим образом: зрители могут увидеть как минимум 2 игры в неделю или три игры в течение одной-двух недель (такая ситуация возникла из-за команды «Нью-Зиланд Брейкерс», которая продает права на трансляции самостоятельно компании Sky TV), матчи показывает One HD - это специализированный канал спортивного вещания, который работает показывает трансляции в качестве HD и является подразделением Network Ten. Канал впервые начал демонстрировать баскетбольные матчи чемпионата Австралии и Новой Зеландии по бесплатному каналу с 2001 года, когда баскетбольный бум в этих странах закончился. При этом в 2007 году канал Channel Nine владел правами на показ одной игры в неделю. Сделка, которая была заключена с One HD, распространяется на все баскетбольные турниры до конца сезона 2014/15, в котором будут показаны пять матчей в неделю.

Игра «Мельбурн Тайгерс»/«Сидней Кингз» была первый раз с 1997 года показана на Network Ten в День Австралии.

Некоторые клубы проводят прямые трансляции, которые обычно обслуживают радиостанции.

История показов матчей Лиги 

 Māori Television (New Zealand), 2007–2010
 Sky Sport (New Zealand), 2011 – н.в.
 ABC TV/ABC1, 1979–1987
 Seven Network, 1988–1991
 Network Ten, 1992–1997
 Fox Sports, 1995–2010
 ABC TV/ABC1 late 1998-early 2001
 Nine Network, 2007 (одна игра в неделю)
 Network Ten / ONE HD (2010–н.в.)

Список чемпионов

Финалы

Зал славы 
В 1998 году Чемпионат Австралии праздновал 20-ю годовщину с момента создания Лиги. Одной из церемоний стало открытие Зала славы, в котором были бы представлены выдающиеся игроки, тренеры, судьи и баскетбольные функционеры.

Были созданы следующие критерии отбора в Зал славы:
 Игрок должен внести существенный вклад в развитие чемпионата, на момент принятия в Зал завершить карьеру как минимум четыре года назад, отыграть более 100 матчей в чемпионате. Завершить карьеру. 
 Тренер должен внести существенный вклад в развитие чемпионата, на момент принятия в Зал завершить карьеру как минимум четыре года назад, тренировать команды чемпионата 10 сезонов и более.
 Судья должен внести существенный вклад в развитие чемпионата, на момент принятия в Зал завершить карьеру как минимум четыре года назад.
 Функционер должен внести существенный вклад в развитие чемпионата, мог быть принят в Зал славы в любое время.

В 2010 году Баскетбольный Зал славы Австралии был объединён с Залом славы Чемпионата Австралазии, было оставлено название Австралийский баскетбольный Зал славы.

Включенные в Зал славы персоналии представлены ниже согласно английской транскрипции.

Награды 
 Сборная 25-й годовщины создания Лиги (2003)
 Сборная 20-й годовщины создания Лиги (1998)
 MVP Чемпионата
 MVP Финала
 Тренер года
 Новичок года 
 Самый прогрессирующий игрок
 Лучший защитник 
 Лучший шестой игрок
 Первая пятёрка Лиги

Матч всех звёзд 
Матч Всех Звёзд проводится ежегодно. Ранее в матче принимали участие сборные Запада и Востока, однако сейчас он проводится между сборной местных игроков (Все Звёзды Австралии, ) и сборной легионеров (Все Звёзды Мира, ).

См. также 
 Женская национальная баскетбольная лига

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт NBL
 Официальный сайт «Баскетбол. Австралия»
 Австралийский баскетбольный журнал HoopCity
 Баскетбол Австралии на FOX Sports
 Официальный сайт SportsAustralia.com
 NBL на сайте Austadiums

Австралазия
Баскетбол в Австралии
Баскетбол в Новой Зеландии